Cunz ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Holland-Cunz (* 1957), deutsche Politikwissenschaftlerin
 David Cunz (1592–1664), Schweizer Bürgermeister
 Dieter Cunz (1910–1969), Historiker, Autor und Journalist
 Franz August Cunz (1804–??), ev. Pfarrer und Hymnologe
 Ludwig Cunz (1776–1848), deutscher Landwirt und Landtagsabgeordneter
 Martha Cunz (1876–1961), schweizerische Holzschneiderin
 Reiner Cunz (* 1958), deutscher Historiker und Numismatiker

Siehe auch:
 Cuntz, Kunz, Kuntz, Conze
 Kunz von der Rosen (Cunz von der Rosen; * um 1470, † 1519), Berater und Hofnarr des deutschen Königs und späteren Kaisers Maximilians I.